Catherine Colliot-Thélène
Jean-Louis Colliot-Thélène

Homonymie de patronyme